Fulda je město v Hesensku. Jméno Fulda a odvozené názvy však také mohou značit:

V Německu 

 Fulda (řeka) – řeka protékající městem Fulda, po soutoku s Werrou vytváří Vezeru
 Zemský okres Fulda – v Hesensku
 Diecéze Fulda – dříve opatství
 Smlouva z Fuldy – sepsána roku 1813 po bitvě u Lipska
 Fuldské letopisy – popisují dějiny východofranské říše

Jinde ve světě 

 Fulda (Indiana) – město v USA
 Fulda (Minnesota) – město v USA

Osoby 

 Adam z Fuldy (1445–1505) – německý renesanční skladatel a řeholník
 Anne Fulda – francouzská novinářka
 Eugen Fridrich Fulda (1872–1942) – stavitel, architekt a politik v Těšíně
 Ludwig Fulda – německý spisovatel

Jiná označení 
 Fulda Reifen – značka pneumatik, výrobků firmy Fulda Reifen GmbH & Co. KG v německém městě Fulda
 Julda Fulda – lidové označení Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, dnešního Výstaviště Praha